Die Eishockey-Oberliga wurde wie in der Vorsaison in Form einer Gruppe Süd und einer Gruppe Nord/West durchgeführt.

Vor der Saison 
Oberliga Süd: Nach dem freiwilligen Abstieg des Augsburger EV, EA Kempten/Kottern und EV Landsberg aus der 2. Bundesliga wurde die Oberliga auf 18 Vereine aufgestockt.
Oberliga Nord: Die Liga sollte mit 12 Mannschaften durchgeführt werden, jedoch rückte Eintracht Frankfurt in die 2. Bundesliga nach, der TV Jahn Wolfsburg setzte – mangels Eiszeiten für den Spielbetrieb – für eine Saison aus und der Neusser SC zog sich in die Regionalliga zurück. Dafür war der VERC Lauterbach bereit aus der Regionalliga in diese Liga aufzurücken. Die Mannschaft des WSV Braunlage trat im Gegensatz zur Vorsaison jetzt unter dem Namen EC Braunlage an.

Modus 
Die zehn Vereine der Oberliga Nord spielten einen Doppelrunde, während die 18 Vereine der Oberliga Süd eine Einfachrunde absolvierten. Die ersten vier Teams der Nordgruppe und die besten Teams aus dem Süden spielten mit den beiden letzten Mannschaften der 2. Bundesliga in zwei Gruppen zu sechs Mannschaften die Qualifikationsrunde aus.

Oberliga Nord/West

Oberliga Süd

Oberligameisterschaft 1983 
ESG Kassel – SV Bayreuth 6:10, 7:18

Weblinks 
 
 

1982
Eishockeysaison 1982/83